Tunika (łac.):
Odzież
 tunika – rodzaj ubioru w starożytnym Rzymie
 tunika – w Kościele rzymskokatolickim pierwotnie ozdobna szata liturgiczna; później używana przez subdiakonów długa szata zwana tunicellą, wkładana na albę
 tunika – najbardziej wewnętrzna część habitów zakonnych
Biologia
 tunika (peryderma) – osłonka tworząca szkielet zewnętrzny stułbiopławów i krążkopławów 
 tunika – wydzielina tworząca okrywę osłonic (Tunicata)
 tunika – zewnętrzne warstwy stożka wzrostu
Kultura
 Tunika – film z 1953 roku

Przypisy